|-
| 97401 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97402 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97403 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97404 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97405 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97406 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97407 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97408 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97409 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97410 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97411 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97412 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97413 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97414 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97415 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97416 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97417 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97418 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97419 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97420 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97421 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97422 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97423 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97424 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97425 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97426 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97427 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97428 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97429 - || || 9 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97430 - || || 10 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97431 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97432 - || || 10 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97433 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97434 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97435 - || || 5 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97436 - || || 6 de gener, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 97437 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97438 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97439 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97440 - || || 4 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97441 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97442 - || || 29 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97443 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97444 - || || 28 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97445 - || || 29 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97446 - || || 30 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97447 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97448 - || || 30 de gener, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97449 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97450 - || || 27 de gener, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97451 - || 2000 CA || 1 de febrer, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 97452 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97453 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97454 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97455 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97456 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97457 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97458 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97459 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97460 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97461 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97462 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97463 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97464 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97465 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97466 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97467 - || || 5 de febrer, 2000 || Olathe || L. Robinson
|-
| 97468 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97469 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97470 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97471 - || || 1 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97472 - || || 6 de febrer, 2000 || Needville || Needville
|-
| 97473 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97474 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97475 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97476 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97477 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97478 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97479 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97480 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97481 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97482 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97483 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97484 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97485 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97486 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97487 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97488 - || || 5 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97489 - || || 10 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97490 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97491 - || || 8 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97492 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97493 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97494 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97495 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97496 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97497 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97498 - || || 5 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97499 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97500 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7